59. Edycja okręgowych rozgrywek w piłce nożnej województwa białostockiego
17. Edycja okręgowych rozgrywek w piłce nożnej województwa łomżyńskiego i suwalskiego
Okręgowe rozgrywki w piłce nożnej województwa białostockiego, łomżyńskiego, suwalskiego prowadzone są przez okręgowe związki piłki nożnej: białostocki, łomżyński i suwalski.

Mistrzostwo okręgu :
- białostocko-łomżyńskiego zdobył Włókniarz Białystok.
- suwalskiego zdobył Mazur Ełk.
Puchar Polski okręgu:
- białostockiego zdobył MZKS Wasilków
- łomżyńskiego zdobył ŁKS Łomża
- suwalskiego zdobyły Wigry Suwałki.

Drużyny z województwa białostockiego, łomżyńskiego i suwalskiego występujące w centralnych i makroregionalnych poziomach rozgrywkowych:
 1 Liga - Jagiellonia Białystok
 2 Liga - brak
 3 Liga - MZKS Wasilków, Wigry Suwałki, ŁKS Łomża, Jagiellonia II Białystok, Olimpia Zambrów.

Klasa Okręgowa - IV poziom rozgrywkowy 
Grupa białostocko-łomżyńska

 Grom Czerwony Bór powrócił do swojej nazwy, poprzedni sezon występował jako Olimpia II Zambrów.

Grupa suwalska

 Zespół Tęcza Oracze przeniósł swoją siedzibę i występuje jako Tęcza Straduny.
 Zmiana nazwy Piast na Rawa Rakowo Małe.

Eliminacje do III ligi
 Mazur Ełk : Cresovia Siemiatycze 4:0, Cresovia : Mazur 1:1, awans Mazur.

Klasa A - V poziom rozgrywkowy 
Grupa białostocka

 Zmiana nazwy Gwardia na Hetman Białystok.
 Po sezonie z rozgrywek wycofał się Orkan Poświętne.
 Po sezonie z rozgrywek wycofały się drużyny Ogniska i Enora Białystok, które połączyły się z awansującym do klasy A Genticusem Białystok.

Grupa łomżyńska

 W związku ze spadkiem I drużyny ŁKS do klasy okręgowej, rezerwy pozostały w klasie A, awansowały Orlęta.
 Po sezonie z rozgrywek wycofał się LZS Orion Pszczółczyn.

Grupa suwalska

 Po sezonie z rozgrywek wycofała się Polonia Raczki i Strażak Kowale Oleckie.

Klasa B - VI poziom rozgrywkowy 
Białostocka - gr.I

 Brak pełnej tabeli.

Białostocka - gr.II

 Brak pełnej tabeli.
 Po sezonie z rozgrywek wycofała się Błyskawica Dubicze Cerkiewne oraz MKS Brańsk.

Puchar Polski – rozgrywki okręgowe 
 BOZPN – MZKS Wasilków : Jagiellonia II Białystok 4:1
 ŁOZPN – ŁKS Łomża : Ruch Wysokie Mazowieckie 2:0
 SOZPN – Wigry Suwałki : Nida Ruciane-Nida 2:1

Bibliografia 
 
 Piłka nożna na ziemi łomżyńskiej w latach 1919-1997, Henryk Pestka.
 Gazeta Współczesna nr.113,118,128/1993r. - tabele klasy okręgowej i A.
 
 

Okręgowe rozgrywki w piłce nożnej województwa podlaskiego
1992 w polskim sporcie
1992 w piłce nożnej
1993 w polskim sporcie
1993 w piłce nożnej